Дже́рард Э́нтони Де́йли (; родился 30 апреля 1954 года, Кабра), более известный как Дже́рри Де́йли () — ирландский футболист, выступавший на позиции полузащитника за ряд английских клубов, а также за национальную сборную Ирландии.

Клубная карьера 
Джерри родился в Кабре, пригороде Дублина. Начал играть в футбол в местном клубе «Стелла Мэрис». Его первым профессиональным клубом стал дублинский «Богемианс», за который он забил в матче Кубка УЕФА против «Кёльна» в сентябре 1972 года.

В 1973 году он перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «Юнайтед» Томми Дохерти заплатил за ирландца £20 000. В первом сезоне Дейли в команде «Манчестер Юнайтед» занял в чемпионате 21-е место и вылетел во Второй дивизион. Уже в следующем сезоне команда выиграла Второй дивизион, а Дейли стал одним из ключевых игроков «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1975/76 Джерри сохранил хорошую форму, сыграв 51 матч за команду, включая финал Кубка Англии 1976 года. Однако в середине сезона 1976/77 ирландец был продан в «Дерби Каунти» за £175 000.

В сентябре 1977 года Дейли воссоединился с Томми Дохерти, который был назначен главным тренером «баранов». Джерри выступал за «Дерби» до 1980 года. В 1977 года Дейли забил знаменитый пенальти в матче против «Манчестер Сити», в котором в течение игры пришлось заново наносить одиннадцатиметровую отметку из-за плохого состояния газона на поле «Бейсбол Граунд». В 1978 и 1979 году Дейли выступал на правах аренды за клуб «Нью-Ингленд Ти Мен» из Североамериканской футбольной лиги.

В 1980 году Дейли перешёл в «Ковентри Сити», где он провёл четыре сезона. В 1983 году выступал за «Лестер Сити» на правах аренды. В 1984 году перешёл в «Бирмингем Сити», а через год перебрался в «Шрусбери Таун». Перед началом сезона 1987/88 ирландец перешёл в «Сток Сити». Он сыграл 24 матча за «гончаров» и забив 2 гола, а по окончании сезона перешёл в «Донкастер Роверс», где и завершил профессиональную карьеру.

В 1989 году Джерри Дейли перешёл в полупрофессиональный клуб «Телфорд Юнайтед», где впоследствии работал главным тренером с 1990 до 1993 годы.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона Футбольной лиги: 1974/75

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте Нила Брауна 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Богемиан»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Ти Мен»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Шрусбери Таун»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Телфорд Юнайтед»
Футбольные тренеры Ирландии
Тренеры ФК «Телфорд Юнайтед»